«Бранник» () — болгарская неонацистская музыкальная Oi!-группа. Основной тематикой песен является патриотизм, любовь к Болгарии, болгарское православие, национализм и смежные темы.

Дискография 
 2002 — «Duty & Honour» (Дълг и чест)
 2008 — «Become one of us» (Стани един от нас)

Песни 
 Дълг и чест (Долг и честь)
 Зовът на кръвта (Зов крови)
 Истинско щастие (Истинное счастье)
 Медийни лъжи (Медиа лжет)
 Нашата сила (Наша сила)
 Обществена зараза (Социальная зараза)
 Стани един от нас (Стань одним из нас)

Ссылки 
 Myspace
 Last.fm
 Discogs.com
 www.nme.com
 https://5music.ru

Примечания 

Рок-группы Болгарии
Неонацистские музыкальные группы